Zietkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Zietkiewicz (1843–1906), österreichischer Generalmajor
 Ludwig Zietkiewicz (1831–1897), polnisch-deutscher Geistlicher und Politiker, MdR